Regal Welsh Open 1992 – pierwsza edycja turnieju Welsh Open, zaliczanego do światowego rankingu snookerowego. Odbywał się w dniach 10–16 lutego 1992 w Newport Centre w Walii. Do zmagań przystąpiło 64 zawodników. Cały turniej wygrał Szkot Stephen Hendry, który pokonał w finale Darrena Morgana 9–3. Sponsorem imprezy w latach 1992–2003 była brytyjska marka papierosów Regal.

Drabinka turniejowa 
Na podstawie:

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Rozstawienia w drabince turniejowej sporządzono na podstawie miejsc zajmowanych przez zawodników w rankingu światowym na początku sezonu 1991/1992.

Brejki stupunktowe 
Na podstawie:

 145  Euan Henderson
 135, 105  Simon Haggerty
 134, 102  Tony Wilson
 133, 101  Frank Dezi
 132, 116, 116  Darren Morgan
 131  Andy Hicks
 128, 126, 112, 102, 102, 101  Stephen Hendry
 127, 102  Steve James
 117  Vince McCluskey
 117, 111  Drew Henry
 115  Martin Smith
 114  Tim Dunphy
 113, 105  Alan McManus
 112, 111  Colin Morton
 111  Cary Kikis
 110, 104  John Read
 110  David Rippon
 109  Stefan Mazrocis
 109  Jimmy Michie
 109  Adrian Rosa
 108  James Wattana
 107, 104, 102  Paul Davies
 106  Peter Francisco
 106  Cliff Wilson
 106  Billy Snaddon
 105 Peter Ebdon
 104  Sergio Beggiato
 104  Eddie Charlton
 104  Antony Bolsover
 103  Michael Gold
 103  Jeff Cundy
 102  Sean Lynskey
 102  Dennis Taylor
 101  Tony Pierucci
 101, 101  Anthony Hamilton
 100  Chris Capel

Przypisy 

Welsh Open
1992 w sporcie
1992 w Walii